Alajos Keserű – pallanuotista ungherese
 Claudiu Keșerü – calciatore rumeno, attaccante
 Ferenc Keserű – pallanuotista ungherese
 Ferenc Keserű – ciclista ungherese